Krasni Lutx (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Krasni Lutx (Lugansk), ciutat de la República de Lugansk, a Rússia